Анхель Ботельйо (1913—1986) — іспанський і пуерто-ріканський художник і скульптор.
 Жуліо Ботельйо (1929—2003) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за клуб «Палмейрас», а також національну збірну Бразилії. Чемпіон Італії. Чемпіон Бразилії. Триразовий переможець Ліги Пауліста.
 Карлос Ботельйо (1964—2014) — португальський художник, ілюстратор, графічний дизайнер і скульптор.
 Педро Роберто Ботельйо (* 1989) — бразильський футболіст, лівий захисник клубу «Ріо Бранко».
 Педру Енріке Ботельйо (* 1987) — бразильський футболіст, захисник.